Музей истории греков Приазовья — филиал Мариупольского краеведческого музея. Расположен по адресу - пгт Сартана, ул. Генерала Куркчи, 37-а.

Экспозиция музея отражает процесс переселения греков из Крымского ханства в Приазовье в 1778 - 1780 годах, освоение нового края, развитие хозяйственной деятельности (земледелие, скотоводство, торговля, промыслы), сохранение культурных традиций (оформление жилья, одежда, украшения, обряды и праздники), развитие греческой диаспоры Приазовья до настоящего времени.

Галерея

Источники 

 Мандрия
 Сайт Мариупольского горсовета

Музеи Донецкой области
Греки на Украине
Мариупольский городской совет